Xavier Jean Marie Clément Vernhet de Laumière – generale francese
 Avenue de Laumière – strada del XIX arrondissement di Parigi
Laumière – stazione della metropolitana di Parigi